Се Шувэй и Пэн Шуай — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Сара Эррани и Роберта Винчи — защищали свой титул, но уступили в полуфинале.

Общая информация 
Победа на данном призе позволила Пэн Шуай подняться на первую строчку мирового рейтинга WTA и стать первой в истории азиатской теннисисткой, сумевшей добиться такого достижения.

Посев 
Четыре первые сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Полуфинал)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Титул)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Финал)
  Кара Блэк /  Саня Мирза (Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Андреа Главачкова /  Луция Шафаржова (Первый раунд)
 Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Второй раунд)
 Анастасия Павлюченкова /  Надежда Петрова (Полуфинал)
 Кристина Младенович /  Флавия Пеннетта (Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2014